Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2021—2022 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись в столице Эстонии Таллине с 12 по 17 апреля 2022 года.

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Место проведения 
В июне 2019 года в итальянской столице Рим на конгрессе ИСУ было зарегистрировано два кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Конгресс предоставил это право столице Болгарии Софии, которая опередила столицу Узбекистана Ташкент. При этом в мире началась пандемия COVID-19 и многие соревнования были отменены, или перенесены. В начале февраля 2022 года Болгария заявила, что она не будет проводить юниорский чемпионат. 4 марта ИСУ передало это право столице Эстонии Таллину.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2021 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Квалификация на чемпионат

Представительство по странам 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2020 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия в чемпионатах мира в связи с войной на Украине.

Минимальная оценка за элементы  
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачет 
Жирным выделено наибольшее количество медалей.

Примечания

Ссылки 
 World Junior Championships at the International Skating Union о турнире на сайте ISU
 Результаты на сайте isuresults.com

Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Таллине
Ю
Чемпионаты мира в Эстонии